Jméno a příjmení Alen Halilović má více nositelů:
 Alen Halilović (1993) (* 1993) – srbský fotbalista
 Alen Halilović (1996) (* 1996) – chorvatský fotbalista